MVL est un sigle de trois lettres pouvant signifier:
Magadan Airlines, une ancienne compagnie aérienne russe ;
Maxime Vachier-Lagrave, un joueur d'échecs français.
Homonymie d'acronyme